Valeri Dmitriev of Dmitrijev (10 oktober 1984) is een Kazachs voormalig professioneel wielrenner die uitkwam voor onder andere Astana.

Overwinningen 
2004
 3e etappe Giro delle Regione (U23)

2005
 Eindklassement Ronde van Griekenland

2006
 5e etappe Ronde van Egypte

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Externe link 
 Profiel op de Wielersite

Dmitriev, Valeri